

Pessoas
Robert Förster
Karlheinz Förster
Heinz von Foerster
Bernhard Förster
Otfrid Foerster
Hugo Förster
Heinz Förster
Elisabeth Förster-Nietzsche
Hans-Joachim Förster

Outros
6771 Foerster - um asteróide

Desambiguação